Atletico Palermo Calcio a 5 – società attiva tra il 1989 e il 2006
 Calcetto Città di Palermo – società sciolta nel 1999
 Palermo Calcio a 5 – società attiva nella sola stagione 2006-07
 Palermo Futsal – società sciolta nel 2006